Cilice – personaggio della mitologia greca, figlio di Agenore e di Telefassa
 Cilice – personaggio della mitologia greca, figlio di Fenice e Cassiopea nipote quindi del Cilice soprastante